Szpital Specjalistyczny im. Prof. Emila Michałowskiego − niepubliczny zakład opieki zdrowotnej w katowickiej dzielnicy Śródmieście, przy ul. Strzeleckiej 9, prowadzący przez spółkę MED HOLDING S.A.

Historia 

Samodzielny budynek Szpitala, znany w regionie jako Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski nr 7, zbudowany został w połowie lat osiemdziesiątych. Zlokalizowany jest w centrum Katowic przy ul. Strzeleckiej 9. W dniu 11 grudnia 1995 r., uchwałą nr XXI/165/95 Rady Miejskiej Katowic, przekształcono Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski nr 7, wchodzący w skład Zakładu Opieki Zdrowotnej Lecznictwa Zamkniętego w Katowicach, w Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Szpital im. Prof. Emila Michałowskiego w Katowicach. Szpital został zarejestrowany Postanowieniem Sądu Rejestrowego w Katowicach 24 stycznia 1996 r. i tym samym uzyskał osobowość prawną. 22 grudnia 2009 roku Prezydent Katowic wraz z dyrektorem szpitala ogłosili przetarg na wyłonienie niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej lub podmiotu, który utworzy i zarejestruje niepubliczny zakład opieki zdrowotnej. Z ofert które wpłynęły, komisja konkursowa wybrała ofertę firmy Med Holding S.A. W dniu 15 września 2011 r. wmurowano kamień węgielny pod budowę nowego oddziału szpitalnego. 

Na przełomie 2012 i 2013 roku oddano do użytku nowy obiekt, który jest w pełni samodzielną jednostką szpitalną. W roku 2015 podmiot rozszerzył swoją działalność o świadczenie usług zdrowotnych w zakresie służby medycyny pracy – nastąpiło otwarcie Poradni Medycyny Pracy, w tym samym roku nastąpiło wdrożenie w podmiocie systemów opartych na wymaganiach Normy PN-EN ISO 9001:2008 i Normy PN-EN ISO 14001:2004. Podmiot poddał się także audytowi certyfikującemu na zgodność spełnienia wymagań z ww. normami, co pozwoliło na otrzymanie stosownych certyfikatów.

Oddziały, pracownie i poradnie 
 Oddział Urologii
 Izba Przyjęć
 Pracownia Diagnostyczna RTG
 Pracownia Tomografii Komputerowej (TK)
 Pracownia Urodynamiczna (URD)
 Pracownia Litotrypsji (ESWL)
 Blok operacyjny z czterema salami operacyjnymi
 Specjalistyczna Poradnia Urologiczna
 Specjalistyczne Gabinety Prywatne
 Poradnia Medycyny Pracy

Przypisy 

Szpitale w Katowicach
Śródmieście (Katowice)